Грамм — единица измерения массы
 Грамм, Зеноб Теофил (1826—1901) — бельгийский изобретатель электрических машин.
 Грамм, Мендель Наумович (1910—1997) — советский и российский палеонтолог.
 Грамм-Осипов, Лев Михайлович (1942—2006) — советский и российский геолог, сын М. Н. Грамма.

См. также 
 Грам
 Машина Грамма